Метилизопропилтриптамин (также известен как MiPT, от ), или N-Метил-N-изопропилтриптамин - психоактивное вещество из группы триптаминов, тесно связанное с DMT, DiPT и Мипроцином (4-HO-MiPT).

Химия 
Основание MiPT, в отличие от многих других триптаминов в их форме свободного основания, не так быстро разрушается от влияния света и кислорода.

Дозировка 
10-25 мг принимается перорально, эффект длится 4-6 часов.

Эффекты 
MiPT подчеркивает психоделичный/энтеогенный эффект над сенсорной/галлюциногенной активностью. Потребители сообщают не только о сильных психических эффектах, но и о изменениях восприятия.

Правовой статус 
В США не внесён в список наркотических средств и оборот его не контролируется, но он может быть рассмотрен как аналог другого стимулятора, альфа-метилтриптамина, но это не было проверено в суде.

См. также 
 Триптамин
 Психоактивное вещество
 DiPT
 5,6-MDO-DiPT
 5-MeO-DMT

Ссылки 
MiPT Entry in TiHKAL • info

Примечания 

Триптамины
Психоделики
Соединения азота по алфавиту